Ambush (slovensko zaseda) je lahko:
 Ambush! - igra
 Ambush records - založniška hiša
 HMS Ambush - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice